Slovo Kurgan může znamenat:
 Kurgan (město) – město v Rusku náležející do Kurganské oblasti
 Kurgan (mohyla) – archeologický termín pro východoevropskou mohylu